Атлатонин или Атлатонан () — одно из имён ацтекской богини-матери. Считалась божеством прокажённых, а также родившихся с физическими уродствами и страдающих незаживающими ранами. В некоторых мифах названа одной из жён Тескатлипоки.

Ссылки 
 Древняя Мезоамерика

Боги ацтеков
Богиня-Мать
Боги по алфавиту